Bruchwurz steht für:

 Gemeiner Odermennig
 Gewöhnlicher Wasserdost
 Rundblättriges Hasenohr